Die 2. deild karla 1977 war die 23. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Þróttur Reykjavík schaffte den direkten Wiederaufstieg. Mitaufsteiger war KA Akureyri.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die 1. deild karla auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 3. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Alle Tabellen icelandfootball.net

Einzelnachweise 

1977
Fußballsaison 1977